Дамба — гідротехнічна споруда

 Метт Дамба

Дамба — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область